

Geografia
 Francia
 Lasse – comune nel dipartimento del Maine e Loira
 Lasse – comune nel dipartimento dei Pirenei Atlantici

Linguistica
Lasse, strofe tipiche della poesia medievale e, in genere, della poesia in "lingua d'oc"

Onomastica
 Lasse – forma scandinava e finlandese del nome proprio di persona italiano Lorenzo